Die Serbia Open 2021 waren ein Tennisturnier, welches vom 19. bis 25. April 2021 in Belgrad stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2021 und wurde im Freien auf Sandplatz ausgetragen. In derselben Woche wurden in Barcelona die Barcelona Open Banc Sabadell gespielt, die jedoch im Gegensatz zu den Serbia Open, welche zur ATP Tour 250 gehörten, zur nächsthöheren Kategorie ATP Tour 500 zählten.

Sieger im Einzel bei der letzten Austragung des Turniers im Jahr 2012 war Andreas Seppi, im Doppel gewannen in jenem Jahr Jonathan Erlich und Andy Ram den Titel. Das Turnier ersetzte ab 2021 das Turnier in Budapest, dessen Lizenz es übernommen hatte.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 28 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Das Gesamtpreisgeld betrug 650.000 Euro; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 711.800 Euro.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand am 18. und 19. April 2021 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze in der Einzelkonkurrenz, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten. Hinzu kamen drei Lucky Loser.

Folgende Spieler hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Es wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die aus der Qualifikation in das Hauptfeld eintraten, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten waren die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Die Beträge für den Doppelbewerb galten je Team.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 123 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 111 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF)

Einzelnachweise 

Serbien
Tennisturnier in Belgrad